William Alexander Richardson (1811–1875) – amerykański polityk z Illinois
 William Anthony Richardson (1795–1856) – amerykański przedsiębiorca z Kalifornii
 William Kenneth „Ken” Richardson – brytyjski kierowca Formuły 1